Сандија има више значења:

 Сандија (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Сандија, Сандија ел Гранде (Арамбери), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику